Eisvögel bzw. Eisvogel steht für:

 Eisvögel, die Vogelfamilie Alcedinidae
 Eisvogel, die Vogelart Alcedo atthis
 Eisvögel, einen anderen Namen für die Gattung der Walvögel

 Eisvögel (Schmetterlinge) , die Schmetterling-Unterfamilie Limenitidinae
 Kleiner Eisvogel
 Großer Eisvogel
 Blauschwarzer Eisvogel (Limenitis reducta)
 Asiatischer Eisvogel Athyma perius

Eisvogel steht außerdem für:
 Eisvogel (Wappentier)
 Eisvogel (1972), sowjetischer Film
 Schiffe mit Eisbrecherqualität
 Eisvogel (Schiff, 1942), in Dänemark gebauter Eisbrecher der deutschen Kriegsmarine
 eine Schiffsklasse, siehe Eisvogel-Klasse, Stapellauf des Typschiffs Eisvogel 1960
 ein Prototypschiff der Bevergern-Klasse, in Deutschland 2009 in Dienst gestellt
 Eisvogel, Eisbrecher des Wiener Hafens, gebaut 1955

Eisvogel ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Eisvogel (* 1965), deutscher Jurist, Präsident der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung
 Gregor Eisvogel (1873–1950), von 1931 bis 1950 Abt des Stiftes Engelszell

Eisvögel steht außerdem für:
 Eisvögel USC Freiburg, eine Damen-Basketballmannschaft
 Mitglieder der christlichen Holic-Gruppe, anfänglich auch „Eisvögel“ genannt

Siehe auch:
 Der Eisvogel